Avella (gemeente), een gemeente in Italië
Avella (geslacht), een spinnengeslacht